El término Cherryvale puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Cherryvale, en el estado de Carolina del Sur.
Cherryvale, en el estado de Kansas.